Kathinka von Deichmann (ur. 16 maja 1994 w Vaduz) – liechtensteińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Na swoim koncie ma piętnaście wygranych turniejów w grze pojedynczej i cztery w grze podwójnej rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour sklasyfikowana była na 153. miejscu w grze pojedynczej i 343. w grze podwójnej.

Od 2009 roku reprezentuje Liechtenstein w rozgrywkach Pucharu Federacji. Jest także multimedalistką Igrzysk małych państw Europy.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Liechtensteińskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Vaduz
Urodzeni w 1994